Tegner ou Tegnér sont des patronymes ou toponymes pouvant désigner :

Patronyme
 Alice Tegnér (1864 - 1943), poétesse et compositrice suédoise
 Erik Tegner (1896 - 1965),  joueur danois de tennis
 Erik Tegnér (1993 - ),  militant politique et journaliste français
 Esaias Tegnér (1782 - 1846), écrivain et poète suédois
 Esaias Tegnér Jr. (1843 - 1928), linguiste suédois
 Hans Tegner (1853 - 1932), artiste danois
 Rudolph Tegner (1873 - 1950) un sculpteur danois
 Torsten Tegnér (1888 - 1977), athlète et journaliste suédois

Toponyme

Tegner Township, canton du comté de Kittson dans le Minnesota

Homonymie de patronyme